Бо́гданци () — община в Северной Македонии. Расположена на юго-востоке страны. Население составляет 8707 человек (2002 год).

Административный центр — Богданци.

Площадь территории общины 114,54 км² (114 км²).

Граничит с общинами Северной Македония:
 на западе — с общиной Гевгелия;
 на севере — с общиной Валандово;
 на востоке — с общиной Дойран.
На юге граничит с номом Килкис в области Центральная Македония Греции.

Кроме города Богданци в состав общины входят ещё 3 села: Гявато, Селемли и Стояково.

Этническая структура населения в общине:
 македонцы — 92,95 %;
 сербы — 6,03 %
 турки — 0,62 %;
 румыны — 0,06 %
 албанцы — 0,02 %;
 цыгане — 0,01 %;
 остальные — 0,31 %

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Богданци 

Общины Северной Македонии